Портен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Портен, Арвед Владимирович (1836—1901) — российский виолончелист шведского происхождения.
 Портен, Хенни (1890—1960) — немецкая актриса немого кино.